Walter Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Walter Michaelis (Pfarrer) (1866–1953), deutscher Pfarrer
 Walter Michaelis (Chemiker), deutscher Chemiker und Hochschullehrer